Alanizus é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Alanizini, com distribuição restrita à Argentina.

Espécie
 Alanizus tortuosus Di Iorio, 2003

Alanizus
Gêneros monotípicos de cerambicídeos